Eli Kohen (ur. 1949) – izraelski polityk, poseł do Knesetu z listy Likudu
 Eli Kohen (ur. 1972) – izraelski polityk, poseł do Knesetu z listy Kullanu (My Wszyscy)

Zobacz też 
 Eli Cohen (ur. 1924, zm. 1965) – izraelski szpieg